Weisssee är en sjö i Österrike.   Den ligger i förbundslandet Kärnten, i den centrala delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Wien. Weisssee ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är Schareck,  meter över havet,  km norr om Weisssee.

Trakten runt Weisssee består i huvudsak av gräsmarker. Runt Weisssee är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Kärnten